I Campionati oceaniani di triathlon del 2018 ( edizione) si sono tenuti a St. Kilda (Melbourne) in Australia, in data 8 aprile 2018.

Tra gli uomini ha vinto il neozelandese Sam Ward, mentre la gara femminile è andata all'australiana Natalie Van Coevorden.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini l'australiano Callum McClusky, mentre tra le donne la neozelandese Elise Salt.

La competizione della categoria junior si è tenuta a New Plymouth in Nuova Zelanda, in data 25 marzo 2018.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Lorcan Redmond. La gara femminile è andata alla canadese Desirae Ridenour,il titolo di Campionessa oceaniana, invece, alla neozelandese Hannah Knighton.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2018
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2018
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2018

Campionati oceaniani di triathlon
Competizioni sportive a Melbourne
Triathlon nel 2018